Нейтральные осцилляции В-мезона (или --осцилляции) — одно из проявлений нейтральных колебаний частиц, фундаментальное предсказание Стандартной модели физики частиц. Это явление, когда B-мезоны изменяются (или колеблются) между формами вещества и антивещества до их распада. -мезон может существовать либо как связанное состояние странного антикварка и нижнего кварка или странного кварка и нижнего антикварка. Колебания нейтральных B-мезонов аналогичны явлениям, благодаря которым возникают состояния нейтральных каонов с длительным и коротким сроком жизни.

Колебания - наблюдались в эксперименте CDF в Фермилабе в 2006 году и коллаборацией LHCb в CERN in 2011 году.

Избыток вещества над антивеществом 
Стандартная модель предсказывает, что в нейтральных осцилляциях В-мезоны немного преобладают над -мезонами аналоги, что делает странные B-мезоны особенно интересными для физиков элементарных частиц. Наблюдение за --осцилляциями привели в начале 1990-х годов к концепции B-фабрики. Стало понятно, что исследование --осцилляций позволит точно вычислить CKM-матрицу и, возможно, объяснить избыток вещества над антивеществом во Вселенной. С этой целью в конце девяностых началось строительство двух B-фабрик: в Стэнфордском центре линейных ускорителей (SLAC) в Калифорнии и в KEK в Японии. Эти B-фабрики, BaBar и Belle, были настроены на диапазон энергий, соответствующий (4S) резонансу, который чуть выше порога распада на два B-мезона.

14 мая 2010 года физики из Национальной ускорительной лаборатории Ферми сообщили, что осцилляция распадаются на вещество на 1 % чаще, чем на антивещество, что может помочь объяснить преобладание вещества над антивеществом в наблюдаемой Вселенной. Однако более поздние результаты на LHCb в 2011 и 2012 годах с большими выборками данных не продемонстрировали существенного отклонения от прогноза Стандартной модели относительно почти нулевой асимметрии.

См. также 
 Каон
 Странный B-мезон
 Бариогенезис
 Нарушение CP-инвариантности

Примечания

Ссылки 
 BaBar Public Homepage
 Belle Public Homepage
 Paper describing the discovery of B-meson mixing by the ARGUS Collaboration
 Fermilab press release from April 2006
 September 2006 press release regarding 5 sigma discovery

Физика элементарных частиц